Elitserien i handboll för herrar 2007/2008 spelades från den 17 september 2007 till den 12 mars 2008, och var Sveriges högsta division i handboll för herrar säsongen 2007/2008. Hammarby IF blev efter SM-slutspel svenska mästare för tredje året i rad.

Slutställning

SM-slutspel 

 En asterisk (*) markerar resultat efter förlängning.

Svenska mästare 2007/2008
Hammarby IF blir 2008 svenska mästare för tredje gången, efter finalseger mot IK Sävehof.

 Tränare: Staffan Olsson

 Målvakter
 1. Michael Åström
 12. Lars Olav Olaussen
 16. Robin Hallberg

 Utespelare
 3. Tobias Karlsson, V9
 4. Patrik Johanson, H9
 5. Johan Henricsson, V6
 6. Michael Apelgren, M9
 7. Nicklas Grundsten, M6
 8. Daniel Båverud, V9
 9. Johan Båverud, V6
 10. Fredrik Larsson, M9
 11. Martin Dolk, V6
 13. Mirsad Pecikoza, M6 (lån från Hästö IF)
 14. Albin Tingsvall, H9
 15. Jens Eriksson, M6
 18. Olle Johannesson, H6
 21. Erik Höglund, H6
 Henrik Lundvall, 9M

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2007/2008.

Referenser 

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
Handbollssäsongen 2007/2008
2007/2008